Mondiali 1922 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1922:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1922 – 25ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1922 – 2ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1922 – 7ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1922 – 11ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1922 – 20ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1922 – 23ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1922 – 21ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1922 – 20ª edizione